Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2021 (спонсорское наименование — )  в городе Калгари, провинция Альберта c 18 по 25 марта 2021 года (по UTC−7).

Победитель чемпионата получает право представлять Канаду на следующем чемпионате мира, который  с 17 по 23 мая в городе Абердин, Шотландия.

В виду Распространения COVID-19 в Канаде было объявлено, что все чемпионаты Ассоциации кёрлинга Канады сезона 2020—2021 будут проводиться в централизованном «пузыре» при закрытых дверях без зрителей.

Победителем стала только образованная в этом сезоне команда из двух известных скипов: Керри Эйнарсон и Брэд Гушу. Имея последнее четвёртое место посева в плей-офф по системе Пейджа и начиная все оставшиеся матчи без хаммера, они сначала оставили без медалей лидеров на тот момент команду Лора Уокер / Кирк Майерс. Далее в трудном полуфинале победили команду Danielle Schmiemann / Джон Моррис, когда Керри поставила последним броском победный дро. А в финале со счётом 9-6 уверенно победили команду Кадриана Сагайдак / Колтон Лотт.

Серебряные медали получили Кадриана Сагайдак и Колтон Лотт. Это их третий медальный чемпионат подряд (в 2020 году чемпионат не проводился), но до золота они пока так и не добирались.

Бронза у команды Danielle Schmiemann (заменившей ожидающую рождения второго ребёнка Рэйчел Хоман) и двукратный олимпийский чемпион Джон Моррис.

Турнир

Трансляции 
Все игровые сессии  на канадских спортивных каналах .
Трансляция турнира входит в группу .
Комментаторами Сезона чемпионов на ТСН и этого турнира являются: , олимпийский чемпион Расс Ховард, призёр олимпийских игр Шерил Бернард,  и призёр чемпионатов мира Кэти Готье.

Призовой фонд 
Общий призовой фонд составляет $150 000.
 Победитель: $50 000
 Второе место: $30 000
 Третье место: $20 000
 Четвёртое место: $10 000
 места с 5-го по 8-е: $6 500
 места с 9-го по 12-е): $3 500

Формат соревнований 
Отобраны 35 команд будут по следующим критериям:

 14 представителей провинций и территорий
 14 лучших команд в Системе Рейтинга Канадских смешанных пар по результатам с 15 марта 2019 г. по 15 марта 2020 г. (команды должны сыграть как минимум два турнира смешанных пар в течение сезона).
 7 команд, которые не смогли участвовать в этом сезоне из-за пандемии Covid-19, но приняли решение играть смешанном парном разряде. Рейтинги основаны на трёх лучших событиях Системы Рейтинга Канадских команд по очкам каждого игрока в сезоне 2019/2020. Оба игрока команды должны участвовать в программе национальной сборной Канады по кёрлингу.

Также был составлен список команд запаса на случай, если команды, прошедшие квалификацию на этот чемпионат, не приедут.

На групповом этапе 35 команд разделены на пять групп по семь команд и сыграют по круговой системе.
Лучшие 4 победителя групп по результатам группового этапа выйдут сразу в 1/4 финала. Команды, занявшие места с 5 по 12 из всех, выйдут в 1/8 финала. При равенстве побед среди команд из разных групп определение мест среди всех производится на основании постановочных бросков.
Победители 1/8 финала встретятся с лучшими четырьмя командами в 1/4 финала.
Победители четвертьфиналов играют два матча посева (отбора, определения фаворитов) для матчей по системе Пейджа.
Далее команды выявляют чемпиона по системе Пейджа.
Турнир имеет «твёрдую», определённую сетку — никаких жеребьёвок не проводится (см. ниже).

Награды

Команды 
Ввиду отмены Чемпионата 2020 года, в этом чемпионате использован новый формат с 35-ю командами.

Представители провинций и территорий

Квалификация через Систему Рейтинга Канадских смешанных пар

Отсутствовавшие в сезоне 2020-21 
Рейтинги основаны на трёх лучших событиях Системы Рейтинга Канадских Команд по очкам каждого игрока в сезоне 2019/2020. Оба игрока команды должны участвовать в программе национальной сборной Канады по кёрлингу.

Результаты

Групповой этап 

по окончании группового этапа

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E 

Пояснения. Все ничейные ситуации между командами из разных групп разрешались посредством сравнения средних значений тестовых бросков, выполненных перед всеми матчами группового этапа (результаты на сайте чемпионата).
Так по худшему показателю тестовых бросков среди победителей групп, имеющих 5 побед, не попала напрямую в 1/4 финала команда Мискью / Фрай.
Команды St-Georges / Asselin, Martin / Гриффит, Ньегован / Карразерс среди команд, имеющих 4 победы, вынуждены были закончить выступления.

Этап плей-офф

1/8 финала 
Начало матчей указано по Горному времени UTC−7:00
Вторник, 23 марта, 18:30

1/4 финала 
Среда, 24 марта, 10:30

Посев для системы Пейджа 
Среда, 24 марта, 14:30

Финальный этап

1 против 2 
Среда, 24 марта, 18:30

3 против 4 
Среда, 24 марта, 18:30

Полуфинал 
Четверг, 25 марта, 14:00

Финал 
Четверг, 25 марта, 19:00

Итоговая классификация команд

Комментарии

Примечания

Ссылки

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2021
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2021
 Видео: плейлист «2021 Home Hardware Canadian Mixed Doubles Championship» видео на YouTube-канале «Curling Canada»

2021
Спортивные соревнования в Калгари
Спорт в Канаде в 2021 году
Март 2021 года